Uribe ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Uribe Vélez (* 1952), Präsident der Republik Kolumbien (2002–2010)
 Baudelio Uribe († 1917), mexikanischer Revolutionär
 Bernardo Uribe (* 1975), kolumbianischer Mathematiker
 Braian Uribe (* 1991), argentinischer Fußballspieler
 Francisco Uribe (* 1966), mexikanischer Fußballspieler
 Gabriel Ochoa Uribe (1929–2020), kolumbianischer Fußballspieler und -trainer (der Familienname ist Ochoa Uribe)
 Guillermo Uribe Holguín (1880–1971), kolumbianischer Komponist
 Horacio Serpa Uribe (1943–2020), kolumbianischer Politiker und Rechtsanwalt
 José Uribe (1959–2006), dominikanischer Baseball-Spieler
 José de Jesús Madera Uribe (1927–2017), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Juan Uribe (* 1979), dominikanischer Baseballspieler
 Julián Uribe (1789–1815), chilenischer Geistlicher, Militär und Politiker
 Julio César Uribe (* 1958), peruanischer Fußballspieler und -trainer
 Kirmen Uribe (* 1970), baskischer Schriftsteller
 Manuel Uribe (1965–2014), einer der schwersten Männer in der medizinischen Geschichte
 María Uribe (1908–1992), mexikanische Speerwerferin
 Mateus Uribe (* 1991), kolumbianischer Fußballspieler
 Pablo Uribe (1931–2021), kolumbianischer Fechter
 Rafael Uribe Uribe (1859–1914), kolumbianischer General und Politiker
 Rosa Amelia Plumelle-Uribe (* 1951), französische Autorin
 Vicente Escudero Uribe (1888–1980), spanischer Flamencotänzer und Choreograf

Uribe bezeichnet:

 Uribe (Schiff), Schulschiff der chilenischen Marine (1942)
 Uribe (Zeanuri), ein Gemeindeteil der Gemeinde Zeanuri in der Provinz Bizkaia, Spanien

Siehe auch:
 Bahía Uribe
 Oribe